Prokš ist der Familienname folgender Personen:

 František Zoubek Prokš (* 1899), tschechischer Fußballtrainer
 Josef Prokš (* 1959), tschechischer Generalmajor